Музей общественного транспорта:

 Музей общественного транспорта (Будапешт) 
 Музей общественного транспорта (Лондон) 
 Музей общественного транспорта (Льеж)